Павло — чоловіче ім'я.

Особи 
 Павло — апостол.

 Павло II — 211 папа римський з 30 серпня 1464 по 26 липня 1471.
 Павло II Константинопольський
 Павло II Чорний
 Павло III
 Павло III Константинопольський
 Павло IV
 Павло IV Новий
 Павло V
 Павло VI
 Павло та 90 сподвижників — монахи-домініканці, мученики католицької церкви.
 Павло та Юліана (? — 270 р.) — брат і сестра, які постраждали як мученики за християнство.

Діячі церкви 
 Павло Ісповідник
 Павло Хреста
 Павло Препростий
 Павло Алеппський
 Павло Денн — католицький святий, мученик, священик та місіонер, член Ордену Єзуїтів.
 Павло Нарбонський (? — бл. 290) — епископ в Нарбоні, один з «апостолів галлів».
 Павло Овлучинський — руський церковний діяч
 Павло Печерський — український святий, Києво-Печерський чернець.
 Павло Пясецький Яніна — католицький релігійний діяч
 Павло Юдей або Павло ІІ (ІІІ) — антіохійський патріарх (518—521), перший патріарх Грецької Православної церкви.
 Павло (Василик)
 Павло (Конюшкевич)
 Павло (Кравчук)
 Павло (Лебідь)
 Павло (Патріарх Сербський)
 Павло (Пономарьов)
 Павло (Саббатовський)
 Павло (Хомницький)
 Павло (Ґойдич)
 Павло Гижицький (єпископ Плоцький)

Інші 
 Павло Александрійський — грецький астролог IV ст.
 Павло Бут — гетьман Війська Запорозького Низового, керівник повстання 1637 року.
 Павло Гижицький — архітектор доби пізнього бароко на Волині і Галичині, єзуїт.
 Павло Диякон — бенедиктинський чернець, історик лангобардів
 Павло Домжив-Люткович-Телиця — друкар, ієромонах.
 Павло Емілій Лепід — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Павло Карагеоргієвич — принц, регент Югославії
 Павло Карл Санґушко князь.
 Павло Орозій — історик і християнський теолог V століття.
 Павло Полуботок — український військовий та політичний діяч.
 Павло Римлянин — львівський архітектор доби відродження.
 Павло Руський — православний святий мученик.
 Павло Санґушко — князь.
 Павло Скала — чеський церковний історик.
 Павло Странський — чеський письменник часів бароко.
 Павло Таганрозький— православний святий, канонізований Російською православною церквою.
 Павло Тетеря (1620—1670) — український військовий, політичний і державний діяч.
 Павло Трохимович Животовський — український військовий і державний діяч періоду Руїни.
 Павло Фабій Максим — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Павло Фабій Персік — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Павло Христофор Сенюта (1589—1640) — шляхтич, протектор аріянства (соцініянства) на Волині.
 Павло Ян Сапєга — державний і військовий діяч Великого князівства Литовського у Речі Посполитій.
 Павло Ґродзицький (? — 1645) — польський архітектор і військовий інженер.

Топонім 
 Павло-Іванівське
 Павло-Григорівка
 Павло-Кічкас
 Павло-Мар'янівка
 Павло-Миколаївка
 Павло-Чокрак — джерело в Криму.

Див. також 
 Святий Павло
 Павло Апостол
 Павло Скоропадський (значення)